rezerwat przyrody Kacze Błota
 Kacze Błota (użytek ekologiczny)